Mesmer steht für:

 Kirchendiener, siehe Küster
 Mesmer (Alp), eine Alp im Schweizer Kanton Appenzell Innerrhoden
 Mesmer (Film), Spielfilm aus dem Jahr 1994 über das Leben von Franz Anton Mesmer
 eine Charakterklasse im Computer-Rollenspiel Guild Wars, siehe Guild Wars #Charakterklassen

Mesmer ist der Familienname folgender Personen:
 Aimé von Mesmer-Saldern (1815–1889), schleswig-holsteinischer Gutsbesitzer, dänischer Hofbeamter und Parlamentarier
 Beatrix Mesmer (1931–2015), Schweizer Historikerin
 Franz Anton Mesmer (1734–1815), deutscher Arzt und Magnetiseur
 Franz Georg Mesmer (1834–1914), württembergischer Oberamtmann
 Giovanni Battista Mesmer (1671–1760), italienischer Kurienkardinal
 Gustav Mesmer (1903–1994), deutscher Flug(fahr)radbauer, Visionär und Korbflechter

 Johannes Mesmer (1791–1870), Schweizer Politiker und Freimaurer
 Josef Anton Mesmer (1747–1827), deutscher Kirchenmaler
 Kaspar von Mesmer-Saldern (1849–1883), preußischer Verwaltungsjurist, Landrat
 Roland Mesmer (1953–2015), deutscher Filmproduzent
 Sharon Mesmer (* 1960), US-amerikanische Dichterin

Siehe auch:
 Messmer
 Messner
 Mesner